Заха́ри Сира́ков (род. 8 октября 1977, Смолян, Болгария) — болгарский футболист, защитник. В составе пермского «Амкара» провёл 11 сезонов. Рекордсмен среди всех болгарских футболистов по количеству матчей в чемпионатах России (276).

Карьера

Болгария 
Воспитанник футбольной школы софийского «Левски» (тренер — Э. Спасов). Широкую известность получил после того, как 24 сентября 1999 года сравнял на 92 минуте счёт в матче с «Литексом» (1:1) ударом внешней стороной правой ступни. В сезоне 2000/01 получил тяжёлую травму, из-за чего покинул «Левски», а вскоре перешёл в лучший клуб Кипра — АПОЭЛ, с которым выиграл чемпионат.

Ушёл из АПОЭЛа посреди сезона 2002/03 из-за несоблюдения контрактных обязательств. Вернулся в Болгарию фактически во вторую команду «Левски» — «Родопу».

«Амкар» 
С 2004 года выступал за пермский «Амкар». Хорошо отыграв за «Амкар», ожидал, что может оказаться в сильной московской команде. Однако, в дальнейшем, несколько раз имея предложения от других команд Премьер-лиги («Москва», «Динамо»), каждый раз отвечал отказом, мотивируя это тем, что его все устраивает в Перми.

В 2010 году в матче 15 тура против нальчикского «Спартака» забил гол практически от углового флажка. Видео собрало на портале YouTube более 1 миллиона просмотров. Вскоре Сираков был вызван в сборную Болгарии на товарищеский матч со сборной России.

31 января 2011 года Сираков продлил контракт с «Амкаром» на 2 года, согласившись на понижение заработной платы ради сохранения клуба в Премьер-лиге.

Статистика выступлений

Клубная

За сборную

Достижения 
 Чемпион Болгарии 1999/2000, 2000/01
 Обладатель Кубка Болгарии 1997/98, 1999/2000
 Чемпион Кипра 2002/03
 Финалист Кубка России 2007/08
 Двукратный обладатель приза лучшего легионера «Амкара»

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Болгарии
Игроки сборной Болгарии по футболу
Игроки ФК «Велбажд»
Игроки ФК «Левски»
Игроки ФК «Спартак» Плевен
Игроки ФК «Локомотив» София
Игроки ФК АПОЭЛ
Игроки ФК «Амкар»